El término MCO se puede referir a:

 Mínimos cuadrados ordinarios, método estadístico.
 Modern Chess Openings, término en inglés para aperturas modernas de ajedrez.
 Código IATA del Aeropuerto Internacional de Orlando en Estados Unidos.
Mouloudia Club de Oujda es un club de fútbol profesional de la ciudad de Oujda en Marruecos.
Mouloudia Club d'Oran es un club de fútbol profesional de Argelia fundado en Orán
Abreviatura de MinecraftOnline, el servidor más antiguo de Minecraft